Милан Эрцеган (18 апреля 1916 — 11 января 2011) — югославский спортивный функционер, президент Международной федерации борьбы (FILA) в течение 30 лет (с 1972 по 2002 год). Почётный президент FILA. В 2002 году его сменил Рафаэль Мартинетти.

Биография 
С 1963 по 1973 год являлся членом Югославского национального олимпийского комитета, с 1964 года был генеральным секретарём Международной федерации борьбы.

В 1971 году, генеральный секретарь Милан Эрцеган был назначен временным президентом и был избран президентом FILA путём голосования голосованием во время конгресса в Мюнхене в 1972 году.

Эрцеган опубликовал первую книгу для тренеров по борьбе (теория и практика борьбы) в 1973 году и организовал в следующем году первый тренерский курс в Дубровнике. Он также создал передовую школу для тренеров в 1974 году. За 30 лет его президентства были опубликованы многочисленные работы, в частности три основные книги болгарского профессора Райко Петрова: «олимпийская борьба на протяжении тысячелетий» (1993), «100 лет Олимпийской борьбы» (1997) и «Корни борьбы» (2000).

Милан Эрцеган открыл приступил к осуществлению «Золотого плана FILA», цель которого заключается в оказании технической помощи развивающимся странам. В конце его срока полномочий в 2002 году около ста борцовских ковриков и значительное количество книг, журналов, видеороликов и других педагогических инструментов были бесплатно розданы национальным федерациям.

Он также ввел новые соревнования в календарь FILA (в частности, юниорские чемпионаты мира и континентальные чемпионаты кадетов) и произвел революцию в мире борьбы, признав женскую борьбу в качестве полноценной дисциплины в FILA и ее национальных федерациях.

Милан Эрцеган скончался 11 января 2011 года в возрасте 95 лет.

Награды 
 Орден Дружбы (26 января 1998 года, Россия) — за большой вклад в развитие спорта, укрепление дружбы и сотрудничества между народами России и Союзной Республики Югославии.
 Орден Петра Великого I степени (2006 год)

Примечания

Ссылки 
 Зал славы Международной Федерации борьбы 
 47-й чемпионат мира по греко-римской борьбе

Руководители международных спортивных организаций